Mary Chudleigh, geboren Lee (1656-1710), Engelse schrijfster en dichteres
Mary Lee Wooters (1924-1996), artiestennaam Mary Lee, zangeres in big band en filmactrice
Mary Lee (suffragette), geboren Walsh (1821-1909), Iers-Australisch suffragette en sociaal activist in Zuid-Australië
Mary Paik Lee (1900-1995), Koreaans-Amerikaans schrijfster
Mary Soon Lee (1965), Brits schrijfster en dichteres
Mary von Waldersee, geboren Lee(1837-1914), echtgenote van Prince Frederick of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
Mary Slingsby, ook bekend als Mary Lee or Mrs. Lee (?-1693), Engels actrice
 Mary Lee (Tony Christie) (1974), nummer van Tony Christie, gecoverd door The Cats
 Mary Lee (Jack Jersey) (1975), single van Jack Jersey & The Jordanaires